Verleih bezeichnet

 die unentgeltliche Überlassung von Sachen, siehe Leihvertrag
 der Filmverleih

Verleih ist der Familienname folgender Personen:

 Waltraut Verleih, deutsche Rechtsanwältin und Verfassungsrichterin

Siehe auch:

 Vermietung, die Überlassung von Sachen gegen Entgelt

eo:Luejo